Geografia:
Cluj-Napoca, capital de la província romanesa de Cluj, anomenada simplement Cluj fins al 1974
Província de Cluj, província de Romania, a Transsilvània
 Esports:
CFR Cluj, club de futbol romanès, de la ciutat de Cluj-Napoca